Mondeville (Calvados)
 Mondeville (Essonne)